Dewin steht für:

 Dewin (Bulgarien), Ort in den Rhodopen
 Timo Dewin (* 1989), belgischer Eishockeyspieler
 Kraftwerk Dewin, Wasserkraftwerk in Bulgarien 

Siehe auch:
 Devin